Moel steht für:
 bretonisch für Muel (Ille-et-Vilaine), französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine, Region Bretagne
 Castell Moel, Ruine des 16. Jahrhunderts in Llangain, Carmarthenshire, Wales
 Moel Hebog, Berg (782 m) im Snowdonia-Nationalpark, Wales
 Moel yr Ogof, Nebengipfel (655 m) des Bergs Moel Hebog im Snowdonia-Nationalpark, Wales
 Moel Lefn, Nebengipfel (638 m) des Bergs Moel Hebog im Snowdonia-Nationalpark, Wales
 Moel Famau, Berg (555 m) der Clwydian Range auf der Grenze von Denbighshire und Flintshire, Wales
 Moel y Gest, Erhebung (263 m) in der Gemeinde Porthmadog, Wales
 São Pedro de Moel, Strandort in Marinha Grande, Distrikt Leiria, Portugal

MOEL steht für:
 Mittel- und osteuropäische Länder
 Ministry of Employment and Labor, südkoreanisches Ministerium

Abkürzung